Торпусман — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Торпусман, Абрам Наумович (род. 1940) — советский и израильский филолог, историк, антропонимист.
 Торпусман, Рахель (род. 1970) — израильский филолог и переводчик советского происхождения.